est une expression anglaise signifiant « l'instant ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre anglais de , film roumain de Gheorghe Vitanidis sorti en 1979 ;
 , film américain de Jane Weinstock sorti en 2013.

Musique

Groupe 

 , groupe britannique des années 1980 ;

 , groupe de R&B des années 1960.

Album 

 , album de Framing Hanley sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Kenny G sorti le  ;
 The Moment, album de Lisa Stansfield sorti le  ;
 , album de Manafest sorti le  ;
 , album de Stefanie Sun sorti le .

Voir aussi